Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1969/70 war die zehnte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann der SV Göppingen mit sieben Punkten Vorsprung vor Union Böckingen. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd setzte sich Göppingen gegen den FV 09 Weinheim, den SV Tübingen und den SV Waldkirch durch.

Der 1. FC-TV Urbach stieg in die 2. Amateurliga ab. Durch den Aufstieg des SV Göppingen und der Fusion des SSV 1928 Ulm und TSG Ulm 1846 zum SSV Ulm 1846 gab es keine weiteren Absteiger.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1969/70

Fußballsaison 1969/70
1969